Бентам — многозначный термин английского происхождения.

Топоним 
 Бентам (Норт-Йоркшир) (англ.) — община в Норт-Йоркшире. Великобритания.

Фамилия 
 Бентам (фамилия)

Прочее 
 Bentham Science Publishers — научное издательство в Объединённых арабских эмиратах.
 Bentham House — юридический колледж в составе Лондонского Университета в Англии.
 Bentham railway station — железнодорожная станция в Норт-Йоркшире, Англия